Вадим Карпов:

 Карпов, Вадим Львович (род. 1954) — российский учёный, специалист в области физико-химической биологии.
 Карпов, Вадим Юрьевич (род. 2002) — российский футболист.